Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Gisela Dulko e Marija Kirilenko che hanno battuto in finale Shinobu Asagoe e María Vento-Kabchi 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie

 Shinobu Asagoe /  María Vento-Kabchi (finale)
 Gisela Dulko /  Marija Kirilenko (campionesse)

 Tathiana Garbin /  Nicole Pratt (quarti di finale)
 Lisa McShea /  Bryanne Stewart (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2005